Каратыгин, Пётр:

 Каратыгин, Пётр Андреевич (1805—1879) — российский актёр и драматург.
 Каратыгин, Пётр Петрович (1832—1888) — российский театровед и актёр, писатель, сын П. А. Каратыгина.